Арголида је покрајина у североисточном делу полуострва Пелопонеза у Грчкој површине 2214 -{km²}-.

То је вув, претежно брдовит кречњачки крај с долином реке Аргос, и оскудном медитеранском пољопривредом. Главни град је Науплион.

У Античко доба била су овде смештена културна и политичка средишта: Микена, Тиринт, Аргос, Епидаур и др.

Спољашње везе 

Географија Грчке
Регије Грчке